Toponímia:
 Cooper (Maine), poble del Comtat de Washington (Maine, Estats Units d'Amèrica)
 Cooper City, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Cooper Landing, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska
 Cooper Square, cruïlla de Manhattan a Nova York
 Peter Cooper Village, barri residencial del borough de Manhattan a Nova York
 Biografies:
 Abraham Cooper
 Anthony Ashley Cooper (1671, Londres - 1713, Nàpols), 3r comte de Shaftesbury, polític i filòsof anglès
 Chris Cooper (Kansas City, Missouri, 1951), actor
 Clive Forster Cooper (1980, Hampstead, Londres – 1947), paleontòleg anglès
 David G Cooper (Ciutat del Cap, 1931 - París, 1986), psiquiatre sud-africà
 Gary Cooper (1901 - 1961), actor nord-americà
 Gordon Cooper (Shawnee, 1927 - 2004)
 Leon Cooper (Nova York, 1930), físic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Física
 Martin Cooper (Chicago, 1928), enginyer electrònic i inventor estatunidenc
 Peter Cooper (1791, Nova York - 1883), industrial, inventor i filantrop estatunidenc
 Quentin Cooper (1961, Grimsby, Yorkshire i Humber), periodista anglès
 Miscel·lània:
 Parell de Cooper, quasipartícula de la teoria estàndard per explicar la superconductivitat de baixa temperatura 
 Alice Cooper, grup de rock
 Prova de Cooper, prova de condició física
 Cooper Union, centre d'ensenyament superior situat al Lower Manhattan, a Nova York
 Cooper Car Company, constructor anglès de cotxes amb la seu inicial a Surbiton